Casali ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Casali (1715–1787), Kardinal
 Augusto Casali (* 1949) san-marinesischer Politiker
 Charles Casali (1923–2014), Schweizer Fußballspieler
 Daniel M. Casali (Master 2016), brasilianischer Paläontologe
 Frank Casali (* 1986), deutsch-italienischer Schauspieler
 Giovanni Battista Casali (1490–1536), Bischof von Belluno
 Giovanni Battista Casali (1715–1792), italienischer Komponist
 Giovanni Battista Casali del Drago (1838–1908), Kardinal
 Giovanni di Casali (ca. † 1375), Franziskaner, Naturphilosoph und Theologe
 John Casali (* 20. Jahrhundert), britischer Tontechniker
 Kim Casali (1941–1997), neuseeländische Cartoonistin

 Osvaldo Casali (1824–1907), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Camerino
 Renzo Casali (1939–2010), italienischer Autor, Theater- und Filmschaffender
 Sergio Casali (* 1969), italienischer Altphilologe
 Tino Casali (* 1995), österreichischer Fußballspieler

Casali bezeichnet folgende Ortschaften:

 eine Gemeinde der Kommune Mentana in der Provinz Rom

Sonstige:

 Casali (Unternehmen), österreichischer Süßwarenhersteller

Siehe auch:

 Casalis